Saint-Chély ist Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Chély-d’Apcher im Département Lozère
 Saint-Chély-d’Aubrac im Département Aveyron
 Mas-Saint-Chély im Département Lozère